

Збиднюв — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Збиднюв — село в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства